Das Tean International 2017 war ein Tennisturnier, das vom 5. bis 10. September 2017 in Alphen aan den Rijn stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2017 und wurde im Freien auf Sand ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 162 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 198 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 168 kB)

ATP Challenger Tour 2017
Tennisturnier in Alphen aan den Rijn